Manfred Mann – groupe britannique de rock formé par le claviériste éponyme en 1962
 Manfred Mann – claviériste sud-africain 
 Manfred Mann Chapter Three – groupe de jazz-rock expérimental britannique, active de 1969 à 1970
 Manfred Mann's Earth Band – groupe britannique de rock formé en 1971
 Manfred Mann's Earth Band – premier album studio de ce groupe.